Quinta Avenida(« cinquième avenue » en espagnol) peut faire référence à :
 Quinta Avenida, à Asuncion, capitale du Paraguay,
 Quinta Avenida, à La Havane, capitale de Cuba,
 Quinta Avenida, à Managua, capitale du Nicaragua.

Voir aussi 
 Cinquième avenue